Tenno eller Tennō kan syfta på:

 Tennō – kejsarens titel på japanska

Geografi

Italien 

 Tenno, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Japan 

 Tennō, Katagami, stadsdel i Katagami, Akita prefektur,